

Sigle
Direct-to-video  – film non destinato alla distribuzione cinematografica
Televisione digitale  – televisione che effettua le trasmissioni in digitale
Deutscher Taschenbuch Verlag –  casa editrice tedesca

Altro
DTV  – software audiovideo (ora chiamato Miro)